El Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo de 1994 fue la séptima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1994. Tuvo lugar en el fin de semana del 23 al 25 de junio de 1994 en el Circuito de Assen.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

Gran Premio de los Países Bajos de Motociclismo